Мошченица је насељено место у саставу града Петриње, у Банији, Република Хрватска.

Становништво 
На попису становништва 2011. године, Мошченица је имала 2.470 становника.

Попис 1991. 
На попису становништва 1991. године, насељено место Мошченица је имало 2.831 становника, следећег националног састава:

Референце

Спољашње везе 

Петриња
Банија
Насељена места у Хрватској
Насељена места у Сисачко-мославачкој жупанији
Википројект географија/Насеља у Хрватској